Ipira (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Ipirá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia